

Выпуски игр

События 
 Академия Интерактивного Искусства и Наук (Academy of Interactive Arts & Sciences) провела первую церемонию вручения Interactive Achievement Awards;
 Британская академия кино и телевидения (BAFTA. British Academy of Film and Television Arts) впервые вручила премию BAFTA Interactive Entertainment Awards;
 Четвёртая ежегодная выставка E³; первая ежегодная церемония вручения Game Critics Awards на E³;
 Начал работу телеканал Game One;
 3 апреля — начал работу крупнейший российский сайт игровой тематики Absolute Games (AG.ru);
 25 июня — после многочисленных задержек вышла Windows 98 (другое название Memphis).

Системы 
 Карманная консоль WonderSwan (только в Японии);
 Genesis 3;
 Релизы Nintendo:
 карманная консоль Game Boy Color (GBC);
 камера и принтер для карманной консоли Game Boy;
 Sega NAOMI;
 Dreamcast;
 Карманная консоль Neo Geo Pocket (NGP) от SNK Playmore.

Бизнес 
 Activision приобрела CD Contact и Head Game Publishing;
 Eidos Interactive приобрела Crystal Dynamics;
 Electronic Arts приобрела Virgin Studio и Westwood Studios;
 Hasbro приобрела корпорацию Atari, MicroProse и Tiger Electronics;
 JT Storage (корпорация Atari) стала банкротом;
 Основана BreakAway Games;
 Основана Elixir Studios;
 LEGO Group основала Lego Media;
 Основана Metro3D;
 Основана Rockstar Games;
 Square Co., Ltd. и Electronic Arts основали Square Electronic Arts для издания тайтлов Square Co., Ltd. в США;
 Бывшие сотрудники Black Isle Studios основали студию Troika Games;
 Основана WildTangent.

Ссылки 
 

И